A seguir, são apresentados os eventos de futebol do ano 1907 em todo o mundo.

Campeões nacionais
 - Alumni
 - Freiburger
 - Union
 - KB
 - Celtic
 - West Hudson
 - Racing de Paris
 - Ferencvárosi
 - Newcastle United
 - Linfield
 - Milan
 - Reforma
 - Guaraní
 - Örgryte IS
 - Servette
 - CURCC

Campeões regionais (Brasil)
 - São Salvador
 - Botafogo e Fluminense
 - Internacional

1907 no futebol